Papoulias ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Papoulias (* 1953), griechischer Architekt
 Georgios Papoulias (1927–2009), griechischer Politiker
 Karolos Papoulias (1929–2021), griechischer Jurist und Politiker, Präsident Griechenlands